Филипп V
 Филипп V Македонский
 Филипп V (король Франции) 1316—1322
 Филипп V (король Испании) 1700—1746